Бори́с Гли́нский:
 Глинский, Борис Борисович (1860—1917) — российский писатель, публицист, издатель, редактор.
 Глинский, Борис Иванович — представитель княжеского рода Глинских, сын Ивана Глинского.